Луис Тайрон «Лу» Уильямс (; род. 27 октября 1986 года в Мемфисе, Теннесси, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Атланта Хокс». Играет на позициях разыгрывающего и атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 2005 года во втором раунде под общим 45-м номером клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Школа 
Уильямс вырос в Снеллвиле, штат Джорджия, и посещал снеллвильскую школу Саут Гвиннетт. Играя за местную школьную команду, он четыре раза вызывался в сборную штата, дважды получал приз «Мистер баскетбол» штата Джорджия. Учась в последнем классе, Уильямс набирал 27,5 очков, 6,6 подборов и 5,2 передачи в среднем за игру. Его команда закончила сезон с 28 победами при 3 поражениях и забралась на 4-е место во всём штате. Игрок вместе со своим другом по школе Майком Мерсером собирались поступать в университет Джорджии, но Уильямс всё-таки решил выставить свою кандидатуру на драфте НБА 2005. Уильямс является вторым по результативности баскетболистом среди всех школьных команд за всю историю штата Джорджия.

Профессиональная карьера 
Из-за невыразительного выступления во время предсезонных игр Уильямс был выбран лишь во втором раунде драфта под общим 45-м номером «Филадельфией». свой первый сезон в НБА новичок провел неубедительно, набирая 1,9 очка и 0,3 передачи в среднем за игру и выходя на площадку лишь в 30 встречах. После того как ситуация не улучшилась и в начале следующего сезона , «76-е» отправили игрока в свой фарм-клуб из Лиги развития.

После впечатляющей игры в D-League (Уильямс набирал 26 очков и 7 передач в среднем за игру) и слухов о переходе основного разыгрывающего Аллена Айверсона Уильямс был возвращен в состав «Филадельфии».

В сезоне  Уильямс набирал 11,3 очка, 2,0 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру. По сумме средних показателей очков, подборов и передач игрок находился на пятом месте среди всех запасных в НБА. По окончании сезона Уильямс стал ограниченно свободным агентом и подписал новое 5-летнее соглашение на сумму 25 млн $.

Сезон  оказался для Уильямса наиболее успешным. Он показал лучшие результаты в карьере по всем статистическим показателям в среднем за игру: очкам (14,0), подборам (2,9), передачам (4,2), перехватам (1,2) и блокшотам (0,2), проводя при этом почти 30 минут на паркете в среднем за матч.

30 июня 2014 года Уильямс обменян в «Торонто Рэпторс» на Джона Сэлмонса и права на Лукаса Ногейру. По итогам сезона 2014—2015 Уильямс был признан лучшим шестым игроком в НБА.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Форт-Уэрт Флайерз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»